Het Nederlands kampioenschap dammen van 1931 telde tien deelnemers. De Nederlandse titel werd gewonnen door Wim Rustenburg. Dit was zijn eerste, en later zou blijken ook zijn enige, nationale die hij won.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1931